Альбестроф:

 Альбестроф — коммуна во французском департаменте Мозель региона Лотарингия.
 Альбестроф — кантон во Франции, находится в регионе Лотарингия. Департамент кантона — Мозель.